Viorica Florescu (fizician)(n.6 decembrie,1939)- este un profesor emerit de fizică la Universitatea București, specialist în fizică atomică, spectroscopie atomică și optica, profesor de multi ani de mecanica cuantică la Universitatea București

Biografie și creația stiintifica
Viorica Florescu este unul dintre discipolii profesorului Mihai Gavrilă și continuatoare in Romania a școlii profesorului Șerban Țițeica.
 
Cercetările principale sunt axate pe teoria feromagnetismului, teoria efectului fotoelectric atomic și teoria efectului Compton.
Viorica Florescu a predat timp de multi ani mecanica cuantică la facultatea de fizică a Universității din București, este autoare de cursuri, profesoara a câtorva discipoli cu realizări științifice.

Despre

Note